CMA je trojpísmenná zkratka, která může znamenat:

 Country Music Association — hudební organizace
 Cargo Moravia Airlines — zaniklá česká letecká společnost
 Census Metropolitan Area — sčítací metropolitní oblast v Kanadě (např. Velké Toronto)
 CMa — zkratka souhvězdí Velkého psa
 CMA — zkratka Čínské horolezecké asociace (Chinese Mountaineering Association)

Zkratky